Daniel može značiti:

 Daniel, muško ime. Na starohebrejskom to znači moj sudac je Bog. U Hrvatskoj uz oblik Daniel čest je i jekavizirani oblik Danijel.
 Daniel (knjiga) - starozavjetna biblijska knjiga
 Daniel (prorok) - starozavjetni prorok

Popis stvarnih osoba tog imena 

 Danijel Popović (glazbenik), hrvatsko-crnogorski glazbenik
 Daniel Radcliffe, glumac
 Daniel Načinović, hrvatski pjesnik
 Daniel Craig, glumac
 Daniel Day-Lewis, glumac
 Daniel Defoe, književnik
 Daniel Svensson, glazbenik
 Daniel Bernoulli, matematičar
 Daniel Narcisse, rukometaš

Popis zamišljenih likova tog imena 

 Daniel Jackson

da:Daniel (drengenavn)
la:Daniel (praenomen)
sv:Daniel